

Astronomia 
 Cratere Plana – cratere lunare

Geografia 
 Bosnia ed Erzegovina
 Plana – località del comune di Bileća
 Bulgaria
 Plana – località della provincia di Sofia
 Croazia
 Plana (Tmara) – isola del comune di Capocesto.
 Montenegro
 Plana – località del comune di Kolašin
 Repubblica Ceca
 Planá
 Serbia
 Plana – località della municipalità di Kraljevo
 Plana – località della municipalità di Paraćin
 Plana – località della municipalità di Sjenica

Persone 
 Giovanni Antonio Amedeo Plana – matematico, astronomo e senatore italiano
 Tony Plana – attore cubano